Comuna Pașcani se poate referi la:

Comuna Pașcani, Criuleni – comună din raionul Criuleni, Republica Moldova
Comuna Pașcani, Hîncești – comună din raionul Hîncești, Republica Moldova